погранични одред је Тагунова из Орла рођеног 1977. године учинио познатим. Окачио је листовке у свим казармама са позивом да ухвати поштаре на крађи писма означеном новчаницом. Кажњавање војника због размене одеће заразне од скитнице